Il doppio dell'ATP Volvo International 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jorge Lozano e Todd Witsken erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mark Kratzmann e Wally Masur hanno battuto in finale 6–3, 4–6, 7–6 Pieter Aldrich e Danie Visser.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali)
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (finale)

 Scott Davis /  David Pate (semifinali) 
 Jim Courier /  Pete Sampras (secondo turno) 
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (campioni) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1989